

Chimica 

C4H10O – formula bruta delle seguenti sostanze:
 2-butanolo
 n-butanolo
 2-butanolo
 tert-butanolo
 Isobutanolo
 Dietiletere
 Metilpropiletere
 Isopropilmetiletere
 2-metil 2-propanolo

Formule molecolari